El Duque Guillermo de Wurtemberg (; 20 de julio de 1828 - 5 de noviembre de 1896) fue un general austriaco y de Wurtemberg.

Primeros años y familia 
El duque Guillermo nació en Carlsruhe, Reino de Prusia (ahora Pokój, Polonia), era el primer hijo del Duque Eugenio de Wurtemberg (1788-1857), (hijo del Duque Eugenio de Wurtemberg y la Princesa Luisa de Stolberg-Gedern) de su segundo matrimonio con la Princesa Elena de Hohenlohe-Langenburg (1807-1880), (hija del Príncipe Carlos Luis de Hohenlohe-Langenburg y la Condesa Amalia de Solms-Baruth). Guillermo tenía tres hermanastros del matrimonio previo de su padre con la Princesa Matilde de Waldeck y Pyrmont. Fue el primer miembro de la Casa de Wurtemberg en asistir a una escuela secundaria pública en Breslau.

Carrera militar

Servicio en la guerra 
Después de estudiar en Ginebra y Bonn se unió en 1848 como teniente en el Ejército austriaco (Regimiento de Infantería Kaiser Franz Joseph n.º 1 en Viena). Durante la Primera Guerra de Independencia Italiana (1848-1849) fue herido varias veces. En reconocimiento a su valentía, el mariscal de campo Joseph Radetzky von Radetz lo ascendió a capitán en el regimiento de infantería n.º 45.

En 1853 se convirtió en mayor, entre 1857 y 1859 teniente coronel, y coronel y comandante de infantería n.º 27 Rey de los Belgas. Combatió en la Segunda Guerra de Independencia Italiana (1859). En la Batalla de Magenta, impresionó tanto a sus superiores, Mayor General Wilhelm Ramming y Teniente Mariscal de Campo Eduard Clam-Gallas, como a sus oponentes. Los generales franceses Gustave Lannes de Montebello y Pierre Louis Charles de Failly mencionaron este hecho unas pocas semanas más tarde en un encuentro con el Teniente Mariscal de Campo Príncipe de Hesse.

En 1866, luchó en la Guerra austro-prusiana, ahora mayor general, siendo su brigada asignada al Ejército del Norte, y luchó en las Batallas de Königgrätz, Swiepwalde, Blumenau y Bratislava.

Después de la campaña, llegó con su brigada a Trieste. En 1869 como comandante de la 11.ª División de Infantería en Praga, el 24 de octubre de 1869 fue promovido a teniente mariscal de campo. En la Guerra franco-prusiana Guillermo luchó del lado alemán contra Francia, y en 1878 en la Guerra ruso-turca.

Bosnia y Herzegovina 
En 1878, durante la ocupación austrohúngara de Bosnia y Herzegovina, luchó (de nuevo en el lado austriaco) en Rogelj y Jaice. Debido a su excelente comportamiento, el emperador Francisco José I de Austria lo seleccionó como Feldzeugmeister y comandante general del 18.º Cuerpo de Ejército. Su tarea era someterse al oeste y llevar la paz a Bosnia. En 1878 fue encargado de organiar Bosnia y Herzegovina militarmente y políticamente. Sirvió como Gobernador de Bosnia y Herzegovina de 1878 a 1881.

Desarrolló los intereses militares y económicos según el plan, y un gran número de rutas de comunicación. Desarrolló el sistema escolar, especialmente el Knabenpensionat con organización militar en Sarajevo, desarrollado en un corto periodo de tiempo, así como otras ramas de la administración y justicia.

Últimos años 
En 1883 Guillermo era el comandante general del XI. Cuerpo en Lemberg. En 1889 se convirtió en comandante del 3.º Cuerpo de Ejército (Armeekorps) en Graz. En 1891 se retiró del ejército debido a la muerte del rey Carlos I de Wurtemberg y a que su sucesor Guillermo II no tenía hijo varón, convirtiéndose así Guillermo en heredero presunto al trono de Wurtemberg.

Guillermo era General de Infantería de Wurtemberg à la suite del Regimiento de Granaderos "Rey Carlos" (5 Wurtemberg) n.º 123 y Coronel real prusiano del Regimiento de Infantería de Herwarth Bittenfeld (1.º Westfaliano) n.º 13.

Como miembro de la Casa de Wurtemberg, era miembro de los Estados de Wurtemberg.

Muerte 
Guillermo murió soltero. Las consecuencias de las heridas de guerra y un accidente de automóvil en Italia afectaron a su salud. Murió durante unas vacaciones en el Tirol.

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

thePeerage.com - Wilhelm Herzog von Württemberg
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 223
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: II 525
R. Zerelik in: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Eds.): The House of Wuerttemberg. A biographical dictionary. Kohlhammer, Stuttgart 1997, , S. 370–371.
Frank Raberg: Manual of the Württemberg State Parliament from 1815 to 1933. Biographical Kohlhammer, Stuttgart 2001, , p. 1051st
Franz Ilwof: Nicolaus Wilhelm, Duke of Württemberg. In General German Biography (ADB). Band 43, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, S. 213–218. Volume 43, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, p. 213-218.
Constantin von Wurzbach : Württemberg, Wilhelm Nicolaus Duke of, In: Biographical Encyclopedia of the Empire Austria, Volume 58 (1889), published by LC Zamarski, Vienna, 1856–1891, p. 253-258

Príncipes de Wurtemberg
Militares de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Militares del Imperio austrohúngaro
Oficiales à la suite del Ejército de Wurtemberg
Personas de la Provincia de Silesia
Nacidos en Karlsruhe
Fallecidos en Merano